Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Martín Jaite e Christian Miniussi che hanno battuto in finale Eduardo Bengoechea e Diego Pérez 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Ernie Fernandez /  Hans Simonsson (semifinali)
 Hans Gildemeister /  Belus Prajoux (semifinali)

 Carlos Gattiker /  Gustavo Tiberti (quarti di finale)
 Thomaz Koch /  Fernando Roese (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1985